Рінкон (Rincon) — топонім і прізвище.

Топонім

Рінкон-де-ла-Вікторіа — місто в провінції Малага
 Рінкон-де-Сото — місто в провінції Ріоха

Рінкон — місто на острові Бонайре (Карибські Нідерланди)

Рінкон — місто, штат Джорджія
 Рінкон — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Прізвище 

 Діого Рінкон (нар. 1980) — бразильський футболіст, атакувальний півзахисник, відомий за виступами у київському «Динамо» протягом 2002—2007 років.
 Франсіско дель Рінкон — іспанський архієпископ і колоніальний чиновник
 Фредді Рінкон (*1966) — колишній колумбійський футболіст, півзахисник.